Collishaw ist der Familienname folgender Personen:

 Mat Collishaw (* 1966), britischer Künstler
 Raymond Collishaw (1893–1976), kanadischer Jagdflieger
 Stephan Collishaw (* 1968), britischer Schriftsteller